Memorijal Pero Radaković (također i "Memorijal Petar Radaković")je omladinski nogometni turnir koji se održava od 1969. godine u Rijeci, organizira ga HNK Rijeka. Turnir se održava u spomen na Petra "Peru" Radakovića (1937. – 1966.), prerano preminulog dotadašnjeg najboljeg Rijekinog nogometaša. Trenutno se turnir održava u konkurenciji starijih pionira, a na turniru obično nastupaju četiri momčadi.

Dosadašnji pobjednici

Poveznice 
 Petar Radaković
 HNK Rijeka
 Kvarnerska rivijera 
 Zimski kup Gornjeg Jadrana
 nk-rijeka.hr, Memorijal Pero Radaković

Izvori 
 nk-rijeka.hr, Memorijal Pero Radaković , pristupljeno 9. travnja 2018.  
 Marinko Lazzarich: Kantrida bijelih snova, Rijeka, 2008., , str. 330 
 Nogometni leksikon, Petar Radaković, pristupljeno 9. travnja 2018. 
 kvarnerski.com, RIJEČKI OMLADINSKI NOGOMET od 1947. do 2007., objavljeno 8. listopada 2013., pristupljeno 9. travnja 2018. 

HNK Rijeka
Nogometni turniri u Hrvatskoj
Nogometna natjecanja u Hrvatskoj za mlađe kategorije